Karel XVI. Gustav (polno ime Carl Gustaf Folke Hubertus), kralj Švedske, * 30. april 1946, Solna, Švedska.

Kralj Karel XVI. Gustav je edini sin princa Gustava VI. Adolfa in prapravnuk britanske kraljice Viktorije. Na prestol je prišel 15. septembra 1973 po smrti svojega dedka, kralja Gustava VI. Adolfa.

Zgodnje življenje 

Princ Karel Gustav se je rodil 30. aprila 1946 ob 10:20 v palači Haga v Stockholmu. Bil je najmlajši izmed petih otrok in edini sin švedskega princa Gustava Adolfa in princese Sibylle. Nadškof Uppsale, Erling Eidem, ga je krstil 7. junija 1946 v Kraljevi kapeli.

Krščen je bil v krstilniku Karla XI., ki je stal na preprogi Gustava III., in ležal je v zibelki Karla XI. s krono Oskarja II.. Njegovi botri so bili prestolonaslednik in prestolonaslednica Danske (njegova stric in teta po očetovi strani), prestolonaslednik Norveške, princesa Julijana Nizozemska, kralj Švedske (njegov pradedek po očetovi strani), dedni knez Saške-Coburga in Gothe (njegov stric po materni strani), prestolonaslednik in prestolonaslednica Švedske (njegov dedek po očetovi in njegova druga žena), grof Folke Bernadotte in grofica Maria Bernadotte af Wisborg.

Princ Karel Gustav je tudi dobil naziv vojvoda Jämtlandski. Njegov oče, princ Gustav Adolf, vojvoda Västerbottenski, je umrl 26. januarja 1947 v letalski nesreči na københavnskem letališču. Z očetovo smrtjo je postal kot devetmesečni princ drugi v vrsti na prestol za svojim dedkom prestolonaslednikom Gustavom Adolfom. Ko je njegov pradedek Gustav V. umrl leta 1950, je štiriletni princ postal prestolonaslednik Švedske.

Mladost in izobrazba 
Po končani srednji šoli se je Karel Gustav dve leti in pol izobraževal v kraljevski švedski vojski, kraljevski švedski mornarici in kraljevskih švedskih zračnih silah. Leta 1968 je postal častnik kot policist v vseh treh službah, nato pa je na koncu postal poveljnik (v vojski in zračnih silam) in poročnik (v mornarici), preden se je povzpel na prestol. Prav tako je dokončal akademski študij zgodovine, sociologije, politologije, davčnega prava in ekonomije na Univerzi v Upsali in na Univerzi v Stockholmu.

Za pripravo na svojo funkcijo vodje države je prestolonaslednik Karel Gustav sledil širokemu študijskemu programu o sodnem sistemu, družbenih organizacijah in institucijah, sindikatih in združenjih delodajalcev. Poleg tega je podrobno preučil posle parlamenta, vlade in ministrstva za zunanje zadeve. Prestolonaslednik je preživel čas tudi na švedski misiji pri Združenih narodih in Švedski agenciji za mednarodno razvojno sodelovanje, delal v banki v Londonu, na švedskem veleposlaništvu v Londonu, pri Švedski trgovinski zbornici v Franciji in v Tovarnipki družbi Alfa Laval v Franciji.

Vladanje
Karel XVI. Gustav je 15. septembra 1973 postal švedski kralj po smrti svojega dedka kralja Gustava VI. Adolfa. Na izrednem zasedanju kabineta 15. septembra je podal zahtevano kraljevo obljubo (švedski: Konungaförsäkran). Nato se je v Državni dvorani v Kraljevski palači pojavil pred parlamentom, diplomatskim zborom, sodiščem itd., kjer je imel govor. Tako sestanek kabineta in slovesnost v Državni dvorani so bili predvajani v živo na televiziji. Na sestanku vlade je kralj izjavil, da bo njegovo ime Karel XVI. Gustav in da bo njegov naziv kralj Švedske. Sprejel je "Za Švedsko - s časom" ("För Sverige - i tiden") za svoj osebni moto. Kronan je bil tri dni kasneje v Kraljevi palači v Stockholmu.

Ko se je Karel Gustav povzpel na prestol, so bili že vzpostavljeni načrti, ki so nadomestili instrument vlade iz leta 1809, ki je kralju dal de jure politično oblast v vladi. Čeprav je bil kralj na papirju skoraj avtokrat, se je parlamentarna avtoriteta močno povečevala v zgodnjem 20. stoletju. Leta 1914 je Gustav V. imel govor, kar je bil pogoj, za kar je znano kot Dvoriščna kriza, za obtožbe po vmešavanju v politiko. Z načelom parlamentarne demokracije, formalno ustanovljene leta 1917, se je dejansko neposredno vključevanje kralja v vlado zmanjšalo in pooblastila, ki so mu bila dodeljena, so vse bolj izvajali ministri v njegovem imenu.

Poroka in otroci

Leta 1972 je kralj na poletnih olimpijskih igrah v Münchnu spoznal Silvio Sommerlath. Poročila sta se 19. junija 1976 v Stockholmski katedrali. V zakonu so se jima rodili trije otroci:
Victoria Ingrid Alice Désirée, švedska prestolonaslednica, vojvodinja Västergötlandska, rojena 14. julija 1977. 19. junija 2010 se je poročila z Danielom Westlingom. Skupaj imata eno hčerko in enega sina:
Princesa Estelle Silvia Ewa Mary, vojvodinja Östergötlandska, rojena 23. februarja 2012
Princ Oskar Karel Olaf, vojvoda Skånski, rojen 2. marca 2016
Princ Karel Filip Edmund Bertil, vojvoda Värmlandski, rojen 13. maja 1979. 13. junija 2015 se je poročil s Sofio Hellqvist. Skupaj imata dva sina:
Princ Alexander Erik Hubertus Bertil, vojvoda Södermanlandski, rojen 19. aprila 2016
Princ Gabriel Karel Valter, vojvoda Dalarnski, rojen 31. avgusta 2017
Princesa Madeleine Thérèse Amelie Josephine, vojvodinja Hälsinglandska in Gästriklandska, rojena 10. junija 1982. 8. junija 2013 se je poročila Christopherjem O'Neillom. Skupaj imata dve hčerki in enega sina:
Princesa Leonore Lilian Maria, vojvodinja Gotlandska, rojena 20. februarja 2014
Princ Nicolas Paul Gustav, vojvoda Ångermanlandski, rojen 15. junija 2015
Princesa Adrienne Josephine Alice, vojvodinja Blekinška, rojena 9. marca 2018

Princ Karel Filip se je rodil kot švedski prestolonaslednik, vendar je ta naslov 1. januarja 1980 izgubil zaradi spremembe zakona o nasledstvu švedskega prestola. Nova prestolonaslednica je postala njegova starejša sestra, princesa Victoria. Kralj Karel XVI. Gustav s tem zakonom ni bil zadovoljen, saj je želel, da bi ga na prestolu nasledil njegov sin.

Nazivi
 30. april 1946 – 7. junij 1946: Njegova kraljeva visokost princ Karel Gustaf Švedski
 7. junij 1946 – 29. oktober 1950: Njegova kraljeva visokost vojvoda Jämtlandski
 29. oktober 1950 – 15. september 1973: Njegova kraljeva visokost švedski prestolonaslednik, vojvoda Jämtlandski
 15. september 1973 – danes: Njegovo veličanstvo  kralj Švedske

Predniki

Zunanje povezave
H. M. Karel XVI. Gustav

Sklici

|-

Živeči ljudje
Rojeni leta 1946
Švedski kralji
Rodbina Bernadotte
Švedski generali
Diplomiranci Univerze v Uppsali
Red meča
Red podvezice
Nosilci legije časti
Red zlatega runa
Nosilci Kraljevega viktorijanskega reda